Hadar – wieś w Etiopii
 Hadar – gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura
 Hadar – wieś w USA
 Hadar – miasto w Syrii, w muhafazie Al-Kunajtira